Celindra é o nome comum dado a diversas espécies de peixe:

 Alepocephalus bairdii
 Alepocephalus rostratus